John Crichton-Stuart (1. markiz Bute)
 John Crichton-Stuart (2. markiz Bute)
 John Crichton-Stuart (3. markiz Bute)
 John Crichton-Stuart (4. markiz Bute)
 John Crichton-Stuart (5. markiz Bute)
 John Crichton-Stuart (6. markiz Bute)